Аттінья () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Аттінья-Онсен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя.